Dreyfusia är ett släkte av insekter som beskrevs av Carl Julius Bernhard Börner 1908. Dreyfusia ingår i familjen barrlöss. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Barrlöss
Dreyfusia